MCS, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Media Convergence Server – server-hardware fra Cisco Systems.
 Multiple Chemical Sensitivity – duft- og kemikalieoverfølsomhed.
 Mesoscale Convective System – samling af tordenstorme.